Мангит (, ) — город (с 1973 года), административный центр Амударьинского района Республики Каракалпакстан (Узбекистан).

История 
Мангит расположен вблизи узбекско-туркменской границы неподалёку от туркменского города Кубадаг. Мангит был местом сражений русской армии во время Хивинской кампании 1873 года.

Первое сражение произошло немного севернее Мангита утром 20 мая 1873 года, когда русские войска под командованием генерала Николая Александровича Верёвкина, наступавшие на юг, были атакованы силами туркменских йомутов.

После нескольких ожесточённых стычек русские отогнали туркменскую конницу, которая отступила к Мангиту. Российские войска вошли в Мангит в тот же день в 15:00, чтобы узнать, что йомуты ушли. Они убили нескольких оставшихся узбеков и открыли огонь по захватчикам из окон домов в городе.

Советский Мангит был официально основан 18 декабря 1957 года и получил статус города в 1973 году.

Население 
По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, в городе проживало 22 949 человек (11 199 мужчин и 11 750 женщин). По данным 2004 года, в городе насчитывалось 30 700 человек. При этом население Амударьинского района на 1 января 2016 года составило 185 300 человек.

Инфраструктура 
Как и в большей части региона, экономика основана на выращивании и переработке хлопка. В городе есть хлопкопрядильная и хлопкоткацкая фабрики.

Основными работодателями являются хлопкоочистительный завод, бытовые услуги, прядильные и швейные цеха, Мангитская гидроэлектростанция, газовый район и типографии. В Мангите есть общеобразовательные школы, библиотеки, клубы и культурные центры, больницы и другие медицинские учреждения.

Примечания

Ссылки 
 
 МАНГИТ - Справочник Узбекистана - Золотые страницы

Города Каракалпакстана
Населённые пункты Амударьинского района